Дашино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дашино — прежнее, до 2018 г., название села Хиуаз в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Дашино — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Дашино — село в Мосальском районе Калужской области.
 Дашино — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Дашино — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.